Buzás oder Buzas ist der Familienname folgender Personen:

 Attila Buzás (* 1974), ungarischer Fußballspieler 
 Herbert Buzas († 2006), österreichischer Journalist
 Károly Buzás (* 1945), ungarischer Ringer
 Patrick Buzás (* 1987), deutsch-ungarischer Eishockeyspieler
 Vytautas Buzas (* 1987), litauischer Basketballtrainer 

Siehe auch:
 Buzási